O Campeonato Catarinense de Basquete de 2013 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball.

Participantes

Formato de Competição 
Cinco equipes disputam fase de classificação com jogos de ida e volta. Os quatro melhores classificados partem para um quadrangular disputado em Blumenau pois obteve melhor campanha na fase de classificação.

Fase de Classificação

Tabela de Jogos 
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Chave Única

Quadrangular Final 

  

2013 no basquetebol